Мясни́к:

 Мясник — профессия по разделке и продаже туш животных.
 Мясник (имя) — мужское армянское имя.
 Мясник — босс из компьютерных игр Diablo и Diablo III, а также герой в игре Heroes of the Storm.
 Мясник — юнит в компьютерной игре Warcraft III.
 «Мясник» () — фильм-детектив, Франция — Италия, 1969 год. Режиссёр — Клод Шаброль.
 «» () — фильм, режиссёр — Нил Джордан, 1997 год.
 Carnufex () — вымерший род крокодиломорфов из верхнего триаса.